Chynów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Drużbice 
 Chynów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Chynów
 Chynów – dzielnica na północy Zielonej Góry
 Chynów – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim
 Chynów – stacja kolejowa w Chynowie, w gminie Chynów, w powiecie grójeckim, w województwie mazowieckim
 Chynów – dawna gromada w powiecie grójeckim w województwie warszawskim